't Waliën (Warnsveld), Historische buitenplaats met complexonderdelen, rijksbeschermd
 't Waliën (Winterswijk), voormalig kasteelterrein met ruïne, met resten van de voormalige gracht